Чупароса има више значења:

 Чупароса (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чупароса (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чупароса (Сан Педро Хикајан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику